Běh na 50 km volně s hromadným startem mužů na Zimních olympijských hrách 2014 v ruském Soči se konal dne 23. února 2014 v Centru biatlonu a běžeckého lyžování Laura. Závod ovladli domácí ruští závodnící. Zlato vybojoval Alexandr Legkov, stříbro Maxim Vylegžanin a bronz Ilja Černousov. Výsledky se však opakovaně měnily. Legkov a Vylegžanin byli nejprve Mezinárodní lyžařskou federací (FIS) diskvalifikováni za údajný doping, úspěšně se však odvolali k Mezinárodní sportovní arbitráži (CAS), která trest zrušila.

Výsledky 
Závod odstartoval v 11:00 místního času.

Reference

Externí odkazy 
 Oficiální výsledky na stránkách FIS

50 km volně muži